Jeff Who? - een IJslandse band
Jeff Bezos - Jeff who(?) is op sociale media een aanduiding voor Jeff Bezos, bedacht door Elon Musk.